Dauser ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Dauser (1877–1969), deutscher Politiker (NSDAP)
 Lukas Dauser (* 1993), deutscher Kunstturner
 Regina Dauser (* 1974), deutsche Historikerin
 Sue S. Dauser (1888–1972), Superintendent Navy Nurse Corps der US Navy
 Thomas Dauser (* 1975), deutscher Journalist und Medienmanager